Dr. Lektroluv, nascido Stefaan Vandenberghe é um DJ e produtor belga. Ele é conhecido por usar uma máscara verde e ele usa um telefone em vez de fones. Ele descreve seu estilo como: "Tudo tem um toque eletrônico", do Italo house e do Electro ao Techno.
Ele também é conhecido pelo seu pseudônimo DJ T-Quest em que ele teve vários lançamentos bem sucedidos.

Discografia selecionada

Ligações externas
 Site Oficial
 Discografia no Discogs
 Lektroluv no Music Brainz
 Dr. Lektroluv na Last.fm
 Myspace de Dr. Lektroluv

DJs da Bélgica